Will to Power steht für:

 Will to Power (Album),  Studioalbum der Band Arch Enemy (2017)
 Will to Power (Band), US-amerikanische Popband.
 Will to Power – Der perfekte Mord, US-amerikanisches Thriller-Drama (2008)

Siehe auch:
 Wille zur Macht, Gedanke von Friedrich Nietzsche